La Supercoupe d'Allemagne 2012 () est la treizième édition de la Supercoupe d'Allemagne, épreuve qui oppose le champion d'Allemagne au vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Disputée le  à l'Allianz Arena de Munich devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le Bayern Munich aux dépens de son rival, le Borussia Dortmund.

Feuille de match

Liens externes 
  (West) Germany Super Cup Finals sur www.rsssf.com
 Supercup 2012 sur www.footballdatabase.eu

2012
Compétition de football à Munich
Face-à-face du Bayern Munich
Face-à-face du Borussia Dortmund
Football en Allemagne en 2012
Football en août 2012